Константин Семёнов: Семёнов, Константин (род. 1969) — советский, белорусский и израильский легкоатлет.
 Семёнов, Константин Валериевич (род. 1978) — белорусский дзюдоист.
 Семёнов, Константин Сергеевич (род. 1989) — российский волейболист.